La temporada 2022-23 de la Regional Preferente de Aragón de fútbol es la 55ª edición de dicho campeonato. Comenzó en septiembre de 2022 y finalizará en mayo de 2023.

Sistema de competición

Liga 
Al término de la competición ascenderá directamente a Tercera Federación el primer clasificado de cada uno de los tres grupos, sin disputarse play-off como la anterior temporada. Por otra parte, descenderán a Primera Regional de Aragón al menos los cinco últimos clasificados de cada uno de los tres grupos, pudiéndose producir más descensos en cascada según los coeficientes de cada equipo de los situados justo en el límite del descenso y dependiendo de los descensos de los equipos aragoneses de las categorías superiores, tanto de Segunda Federación y sucesivamente de Tercera Federación. El resultante de estos ascensos y descensos dará como resultado para la temporada 2023-24 un total de 36 equipos participantes encuadrados en dos grupos de 18 conjuntos, tal y como se venía compitiendo en la categoría de Preferente aragonesa hasta la aparición de la pandemia por COVID-19.

Clasificación para la Copa del Rey 
Por otra parte, se disputará un play-off en este caso y para esta edición para la claficicación a la ronda preliminar de la Copa del Rey. Se disputará dicha eliminatoria al finalizar la liga, participando los segundos de cada uno de los tres grupos y el mejor tercero según su coeficiente, quedándo un único equipo al final de las eliminatorias como ganador de esta plaza para dicha ronda de la Copa del Rey 2023-24.

Equipos participantes

Ascensos y descensos 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size: 85%;"
! width=200 colspan=4| Descendidos de 3.ª RFEF
|-
! width=10%|Pos.
! width=40%|Equipo
|-
|bgcolor=#FFCCCC align="center"|13.º
|bgcolor=#FFCCCC|C.D. Belchite 97  
|-
|bgcolor=#FFCCCC align="center"|14.º
|bgcolor=#FFCCCC|C.F. Santa Anastasia  
|-
|bgcolor=#FFCCCC align="center"|15.º
|bgcolor=#FFCCCC|S.D. Borja 
|-
|bgcolor=#FFCCCC align="center"|16.º
|bgcolor=#FFCCCC|C.D. Giner Torrero 
|-
|bgcolor=#FFCCCC align="center"|17.º
|bgcolor=#FFCCCC|U.D. Biescas 
|}

 Composición de grupos 

 Liga 

	Grupo I 

 Clasificación 

Evolución de la clasificación

 Resultados 

	Grupo II 
 Clasificación 

Evolución de la clasificación

 Resultados 

	Grupo III 
 Clasificación 

Evolución de la clasificación

 Resultados 

	Clasificación para la Copa del Rey Equipos clasificados' 2º Clasificado Grupo I 2º Clasificado Grupo II 2º Clasificado Grupo III Mejor 3º''

Véase también 
Real Federación Aragonesa de Fútbol

Referencias

Enlaces externos 
Página web de la Real Federación Aragonesa de Fútbol